Vittoria di Sassonia-Coburgo-Gotha (1840-1901), Principessa Reale, figlia della regina Vittoria del Regno Unito e del principe consorte Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, per matrimonio Imperatrice Consorte di Germania e Regina Consorte di Prussia, come moglie di Federico III di Germania;
 Vittoria Alessandra Olga Maria di Sassonia-Coburgo-Gotha (1868-1935), figlia di re Edoardo VII del Regno Unito, e nipote della precedente;
 Vittoria Augusta Francesca Antonietta Giuliana Luisa di Sassonia-Coburgo-Gotha (1822-1867), figlia di Ferdinando di Sassonia-Coburgo-Kohary, principe di Kohary, e per matrimonio Duchessa Consorte di Nemours, come moglie di Luigi d'Orléans (1814-1896).